E néven ismert események, különböző időben és eltérő (bár hasonló nevű) helyszíneken:

 Bicoccai csata (1522) a Milánó melletti Bicocca falu határában, Lombardiában I. Ferenc francia király és V. Károly császár csapatai között, 1522. április 27-én lezajlott ütkozet volt, amely a franciák vereségét hozta.
 Bicoccai csata (1849), ismertebb nevén novarai csata: a Novara melletti Bicocca falu határában, Piemontban, az Osztrák Császárság és a Szárd Királyság csatája volt 1849. március 23-án.